Ndumu peut désigner :
 les Ndumu, un peuple du Gabon
 le ndumu, une langue bantoue